Azul és el tercer disc del grup català Elefantes. La lletra i música de tots els temes és de Shuarma a excepció del tema "Se me va" de Manuel Alejandro i Ana Magdalena. Va ser gravat a Estudios Sintonía de Madrid per Gonzalo Castro i a Music Lan (Avinyonet de Puigventós, Alt Empordà) per Joan Trayter (músic), Jordi Soler i Toni Castells.

Llista de cançons 
 "Azul"
 "Se me escapa el tiempo"
 "Me he vuelto a equivocar"
 "Se me va"
 "Piedad"
 "Desde aquí"
 "Si no te siento"
 "Sí / No"
 "Cuéntame"
 "Y tú sabras qué hacer"
 "Vuelves a hacerte notar"
 "Cuando no tienes por qué mentir"

Fonts 
 Pàgina oficial d'Elefantes

Referències 

Discs del 2000
Discs en castellà del segle XXI